Kriegszustand ist
 im völkerrechtlichen Sinne ein durch mit oder ohne Abgabe einer Kriegserklärung geschaffener Zustand zwischen zwei oder mehreren Staaten, siehe Krieg
 im Staatsrecht ein Ausnahmezustand

Siehe auch: